Dieser Artikel behandelt die englische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. England nahm zum sechzehnten Mal an der Endrunde teil. Die Mannschaft qualifizierte sich als Gruppenerster für die K.-o.-Runde und scheiterte im Viertelfinale an Titelverteidiger Frankreich.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
England traf in der Gruppe I auf Polen, Albanien, Ungarn, Andorra und San Marino. In den zehn daraus entstandenen Begegnungen trug die englische Mannschaft acht Siege davon und spielte zweimal remis. England qualifizierte sich am letzten Spieltag direkt für die WM-Endrunde. Die Engländer schossen die meisten Tore (39) und nur die Schweiz kassierte ein Gegentor weniger (2), bestritt aber nur acht Spiele.

Insgesamt kamen 34 Spieler zum Einsatz, von denen 23 auch im Kader für die EM 2021 standen. Vierzehn Spieler kamen in mindestens fünf Spielen zum Einsatz, aber kein Spieler in allen zehn Spielen.  Nur John Stones kam in neun Spielen zum Einsatz, acht Einsätze hatten Harry Kane und Mason Mount. Ollie Watkins hatte im ersten, Patrick Bamford im fünften, Emile Smith Rowe im vorletzten sowie Conor Gallagher und Torhüter Aaron Ramsdale im letzten Qualifikationsspiel ihren ersten Länderspieleinsatz.

Bester Torschütze war mit 12 Toren Harry Kane, der damit auch bester europäischer Torschütze der Qualifikation war. Nur der Kanadier Cyle Larin (13 in 16 Spielen) und Ali Mabkhout (14 in 14 Spielen) von den Vereinigten Arabischen Emiraten haben mehr Tore geschossen. Ihre ersten Länderspieltore erzielten James Ward-Prowse und Ollie Watkins im ersten Spiel, Ben Chilwell und Jack Grealish im siebten sowie Tyrone Mings und Emile Smith Rowe im letzten Spiel.

Die Engländer bestritten alle Heimspiele im Londoner Wembley-Stadion.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 

Anmerkung: Die zweitplatzierten Polen qualifizierten sich über die Playoff-Spiele der Gruppenzweiten.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23, von denen die Engländer keins gewinnen konnten und als Tabellenletzter in Liga B abstiegen.

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert

Kader 
Die folgenden Spieler wurden von Trainer Gareth Southgate in den WM-Kader berufen. Nach Abschluss der Gruppenphase verließ Ben White, der bis dahin nicht eingesetzt wurde, aus persönlichen Gründen die Mannschaft. Noch vor Absolvierung des Achtelfinalspiels verließ Raheem Sterling ebenfalls das Team aus persönlichen Motiven.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April waren die Engländer Topf 1 zugeordnet und konnten daher  nicht in eine Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, Titelverteidiger Frankreich oder Gastgeber Katar, aber z. B. Deutschland gelost werden. England wurde Gruppenkopf der Gruppe B und erhielt die USA, den Iran und Wales zugelost. Bisher spielte die englische A-Nationalmannschaft 11-mal gegen die USA, gewann davon 8 Spiele, verlor zweimal (1950 in der WM-Vorrunde und 1993 beim US-Cup) und spielte einmal remis (2010 in der WM-Vorrunde). Gegen den Iran haben die Engländer noch nie gespielt. Wales ist nach Schottland häufigster Gegner der Engländer, aber bei Weltmeisterschaften gab es noch nie ein Spiel zwischen zwei britischen Männer-Mannschaften. Als Gruppensieger trafen die Engländer auf den Zweiten der Gruppe A, den Senegal.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe B

K.-o.-Runde

Einzelnachweise 

England
Englische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften